Ру́сская Палести́на — собирательное название земельных владений и недвижимости, принадлежащих Российской империи, а затем СССР, Русской православной церкви и Императорскому православному палестинскому обществу на Ближнем Востоке в XIX—XXI веках.

История 

В 1847 году Николай I издал Высочайший указ о создании в Иерусалиме Русской духовной миссии. Эта миссия имела право на приобретение земельных участков и строительство на купленных участках. С 1856 по 1864-е годы в Иерусалиме действовал Палестинский Комитет, построивший русские постройки в центре Иерусалима. В 1864 году Палестинский Комитет был преобразован в Палестинскую комиссию. В 1889 управление всеми земельными участками и учреждениями было передано от Палестинской комиссии, созданному в 1882 году Императорскому православному палестинскому обществу (ИППО). Во владении Русской духовной миссии остались лишь Свято-Троицкий Собор и здание самой Миссии.

Целый ряд объектов был приобретён Российской империей на территории Палестины, тогда ещё входившей в состав Османской империи, с целью расширения своего геополитического влияния и присутствия на территории, традиционно считающейся колыбелью христианства. Российской империи и в особенности православной церкви России удалось сделать значительные приобретения и даже создать целую инфраструктуру, предназначенную для приёма паломников из России и других православных стран. Общий объём владений достигал 23 гектаров (235 000 квадратных метров).

В 1918 году ИППО переименовано в Российское Палестинское Общество при Академии наук. В 1992 году Президиум Верховного Совета России восстановил историческое имя Императорского православного палестинского общества.

В настоящее время часть русских владений в Палестине оказалась на территории Израиля, а часть — в Иордании и Палестинской автономии.

Русская Палестина позднее перешла в ведение СССР, но в связи с официальной советской поддержкой атеизма, Хрущёв решил продать её Израилю.

В 1964 году в результате так называемой Апельсиновой сделки большая часть принадлежавшей обществу недвижимости в Палестине была за $4,5 млн продана Израилю. Соглашение подписали премьер-министр Израиля Голда Меир и посол СССР в Израиле Бодров.

Среди не проданных Израилю объектов — здание Русской духовной миссии, Троицкий собор, Сергиевское подворье. При этом, и в настоящее время Россия — на третьем месте после Ватикана и греков по объему собственности в Святой Земле.

В настоящее время 

В результате переговоров главы Императорского православного палестинского общества Сергея Степашина (руководит обществом с 2007 года) с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в мае 2008 года руководство Палестинской национальной автономии передало ИППО участок земли в Вифлееме на котором усилиями Императорского православного палестинского общества построен российский центр культуры и науки. Помимо земли в Вифлееме, Палестинское руководство приняло решение передать России такой же участок в городе Иерихон. На Елеоне ИППО планирует построить российский культурный центр. 9 июня России были переданы территории в Иерихоне: местность Москобия и участок, на котором расположена одна из святынь христианства — библейская смоковница, или дерево Закхея.

Ведётся работа по приведению в порядок прав собственности на не проданные в рамках «Апельсиновой сделки» объекты. По результатам переговоров в июне-июле 2008 года Израиль передал России здание Сергиевского подворья, находящееся в историческом центре Иерусалима. Данное решение было принято правительством Израиля 5 октября 2008.

Официально, подворье было передано Российской Федерации 28 декабря 2008 года. С февраля 2009 г. на Сергиевском подворье в Иерусалиме разместилось Иерусалимское отделение Императорского православного палестинского общества — уполномоченный представитель в Израиле — П. В. Платонов, а также начались полномасштабные реставрационные работы.

В Израиле действует Русская духовная миссия в Иерусалиме (РДМ), начальником РДМ с 13 июля 2015 года назначен архимандрит Александр (Елисов).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Русской духовной миссии РПЦ МП
 Официальный сайт Русской духовной миссии РПЦЗ
 Официальный сайт Иерусалимского отделения Императорского православного палестинского общества.
 Хохлов А. Н. Святая Земля в XIX- 1-й половине XX века глазами россиян //Вестник церковной истории. 2008. № 4(12). С. 137—153.

История Палестины
Императорское православное палестинское общество
История Иордании
Внешняя политика Российской империи
Внешняя политика СССР
История Израиля
Православие в Израиле
Православие в Иордании
География Османской империи
История Русской церкви
Православие в СССР
Религия в Российской империи